IATC este un acronim de patru litere.

Se poate referi la:
 IATC, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București care s-a numit între anii 1990-2000 Academia de Teatru și Film și, de atunci, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.
 IATC, International Association of Theatre Critics ().